Ilie Mocanu este o combinație relativ întâlnită de prenume și nume de familie din toponimia limbii române. Se poate referi la

 Ilie Mocanu (deputat din Republica Moldova), unul din semnatarii Declarației de Independență a Republicii Moldova de la 27 august 1991
 Ilie Mocanu (scriitor), general de securitate și scriitor, autor al unor romane din deceniile 1970 și 1980

Nume proprii